У́лица Шевче́нко, улица Тараса Шевченко — улицы в различных населённых пунктах стран бывшего СССР, названные в честь Т. Г. Шевченко.

Белоруссия 
 Улица Шевченко — улица в Бресте.

Казахстан 
 Улица Шевченко — улица в Алма-Ате.

Литва 
 Улица Тараса Шевченко — улица в Вильнюсе.

Россия 
 Улица Шевченко — улица в Благовещенске.
 Улица Шевченко — улица в Ейске.
 Улица Шевченко — улица в Екатеринбурге.
 Улица Шевченко — улица в Иванове.
 Улица Шевченко — улица в Краснодаре.
 Улица Шевченко — улица в Красноярске.
 В Липецке:
 Улица Шевченко;
 Улица Шевченко — прежнее (до 1977 г.) название Владивостокской улицы.
 В Махачкале:
 Улица Шевченко;
 Улица Шевченко — прежнее (до 1949 г.) название улицы Кутузова.
 Улица Шевченко — улица в Мурманске.
 Улица Шевченко — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Шевченко — улица в Новосибирске.
 Улица Шевченко — прежнее название Кавказской улицы в Новочеркасске.
 Улица Шевченко — улица в Оренбурге.
 Улица Шевченко — улица в Петрозаводске.
 Улица Шевченко — улица в Самаре. 
 Улица Шевченко — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Тараса Шевченко — улица в Саратове.
 Улица Шевченко — улица в Смоленске.
 Улица Шевченко — улица в Таганроге.
 Улица Шевченко — улица в Твери.
 Улица Шевченко — улица в Томске.
 Улица Шевченко — улица в Тюмени.
 Улица Шевченко — улица в Хабаровске.
 Улица Шевченко — улица в Черемхове.
 Улица Шевченко — улица в Чите.
 Улица Шевченко — улица в Шахтах.

Крым 
Спорная территория между Россией, контролирующей регион, и Украиной, в пределах признанных большинством государств — членов ООН границ которой регион находится.
 Улица Шевченко — улица в Евпатории.

Украина 
 Улица Шевченко — улица в Днепре.
 Улица Шевченко — улица в Измаиле.
 Улица Шевченко — улица во Львове.
 Улица Шевченко — улица в Нежине.
 Улица Шевченко — улица в Николаеве.
 Улица Шевченко — улица в Полтаве.
 Улица Шевченко — улица в Прилуках.
 Улица Шевченко — улица в Чернигове.
 Улица Шевченко — улица в Шепетовке.

Приднестровье 
 Улица Шевченко — улица в Тирасполе.

См. также 
 Бульвар Шевченко;
 Проспект Шевченко;
 Площадь Шевченко (Санкт-Петербург);
 Набережная Тараса Шевченко;
 Площадь Тараса Шевченко (Киев).

Объекты, названные в честь Тараса Шевченко